Parlando bezeichnet
 eine musikalische Vortragsanweisung, siehe Parlando
 einen Begriff in der Sprachwissenschaft, siehe Parlando (Sprachwissenschaft)
 einen 2001 erschienenen Roman von Bodo Kirchhoff
 den Hörbuchverlag Parlando Verlag